Chirogale est le nom vernaculaire donné en français aux espèces de primates lémuriformes des genres Allocebus, Cheirogaleus ou Microcebus.

Biologie, comportement et écologie 

Les caractéristiques générales des chirogales sont celles des , avec des différences pour chaque espèce : voir les articles détaillés pour plus d'informations, notamment sur leur constitution physique ou leur mode de vie respectif.

Noms français et noms scientifiques correspondants 
Liste alphabétique des noms vulgaires ou des noms vernaculaires attestés en français. 
Note : certaines espèces ont plusieurs noms et, les classifications évoluant encore, certains noms scientifiques ont peut-être un autre synonyme valide. 
 Chirogale à oreilles velues ou velue - Allocebus trichotis
 Chirogale à queue grasse - voir Chirogale moyen
 Chirogale intermédiaire - voir Chirogale moyen
 Chirogale mignon - Microcebus murinus
 Chirogale de Milius - voir Grand chirogale
 Chirogale moyen - Cheirogaleus medius
 Grand chirogale - Cheirogaleus major
 Petit chirogale - voir Chirogale moyen

Notes et références 

Nom de primate ambigu
Primate (nom vernaculaire)